Gatzert ist der Familienname folgender Personen:

Christian Hartmann Samuel von Gatzert (1739–1807), Jurist und hessischer Staatsmann
 Nadine Gatzert (* 1979), deutsche Wirtschaftsmathematikerin und Hochschullehrerin
 Richard Gatzert (1887–1945), jüdischer Rechtsanwalt; Opfer des Holocaust, siehe Liste der Stolpersteine im Kölner Stadtteil Neustadt-Süd